Игорь Николаевич Посошков — советский военный деятель, генерал-майор, начальник Камышинского высшего военного строительно-командного училища (КВВСКУ) (1979—1988).

Биография 
Родился 23.03.1932.

С 1950-х гг. служил на руководящих должностях в строительных войсках.

С 1967 г. преподаватель Камышинского военного строительно-технического училища (КВСТУ).
С 16 августа 1974 г. КВСТУ реорганизовано в высшее военное учебное заведение — КВВСКУ.

С 1977 зам. начальника, с 1979 г. начальник училища. Генерал-майор-инженер (1981), генерал-майор (1984).

В 1988 году уволен из Вооруженных сил в связи с достижением предельного возраста службы.

Умер 12 ноября 2018 года в Москве.

Источники 
 http://infokam.su/n34819.html
 Ратный труд на страже мира: историко-публицистический очерк о Камышинском артиллерийском техническом и командно-техническом училище и его выпускниках, о Камышинском военном строительно-техническом, высшем военном строительном командном и высшем военном командно-инженерном строительном училище и его выпускниках : кн. в двух частях / [под общ. ред. В. П. Сердюкова; под общ. ред. А. Г. Хоменко; сост.: А. Д. Слонь (часть I), А. Г. Бондаренко, В. С. Шантарин (часть II); лит ред. С. Е. Родин]. — Камышин : МАУ «Медиа холдинг», 2013. — 351. : фот., портр. — 1000 экз.